Fatal Fury – serie di videogiochi picchiaduro
 Fatal Fury: King of Fighters – primo videogioco della serie, del 1991
 Fatal Fury: La leggenda del lupo famelico – film TV anime del 1992
 Fatal Fury: The Motion Picture – film d'animazione del 1994
 Fatal Fury: Wild Ambition – videogioco del 1999